() est un film japonais réalisé par Yōhei Fukuda, sorti en 2010.

Synopsis

Fiche technique
 Titre original : 殺人動画サイト　デスチュブ2 
 Titre international : Death Tube 2
 Réalisation : Yōhei Fukuda
 Scénarios : Michitaka Okada 
 Société de production : 
 Musique : Masako Makino
 Pays d'origine : Japon
 Lieu de tournage : Japon
 Langue : japonais
 Genre : Horreur
 Durée : 103 minutes
 Date de sortie :  : 2010

Distribution
 Fuka Nishihara :
 Kazushige Sakaguchi :
 Hiroaki Kawatsure :
 Ao Akiyama :
 Naomi Inoue :
 Norizuke Matsukawa :

Annexes

Article connexe 
 Death Tube

Lien externe 
 

Film japonais sorti en 2010
Film d'horreur japonais
Film sorti directement en vidéo
Suite de film japonais